O Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo, conhecido simplesmente como Teatro Arthur Azevedo, é um teatro brasileiro localizado na cidade de São Paulo. O teatro foi projetado pelo arquiteto Roberto Tibau e inaugurado em 2 de agosto de 1952 (como Teatro Popular Arthur Azevedo).

Em 2015, após ser tombado pelo Conpresp, o local passou por reformas para modernização.

Arthur Azevedo